Ludvík Bourbonský, dauphin (VII.) z Viennois, vévoda burgundský (16. srpna 1682, Versailles, Francouzské království – 23. února 1712, Zámek Marly, Marly, Francouzské království) byl nejstarší syn francouzského dauphina a dědice trůnu Ludvíka VI. z Viennois (nejstarší syn Ludvíka XIV.) a jeho choti Marie Anny Bavorské. Byl starším bratrem španělského krále Filipa V.

Život 
Po smrti otce se stal dědicem trůnu a dauphinem. Stal se známým jako „Malý dauphin“ ( le Petit Dauphin), naproti tomu jeho otec byl po jeho narození znám jako „Velký dauphin“ ( le Grand Dauphin). Malý dauphin Ludvík Burgundský se stejně jako jeho otec nástupu na trůn nedočkal. Ludvík Burgundský zemřel na spalničky pouhý rok po smrti svého otce. Společně s ním zemřel na tutéž chorobu i jeho prvorozený syn, šestiletý Ludvík, vévoda bretaňský. Dauphinův královský děd Ludvík XIV. oba přežil o tři roky. Na francouzský trůn usedl až roku 1715 druhorozený syn dauphina Ludvíka jako Ludvík XV.

Vévoda burgundský byl předkem primogeniturní bourbonské královské linie, která dala Francii celkem 7 králů a vymřela Jindřichem V. v roce 1883.

Vývod z předků

Odkazy

Související články 
 Dějiny Francie

Externí odkazy 
 

Bourboni
Francouzští dauphini
Osobnosti Ancien Régime
Narození v roce 1682
Narození 16. srpna
Narození ve Versailles
Úmrtí v roce 1712
Úmrtí 23. února
Úmrtí v Marly-le-Roi
Zemřelí na spalničky
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Muži